BAP „Islay” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 peruwiańskie okręty podwodne:
 BAP „Islay” (R-1) – jednostka typu R z lat 20. XX wieku, ex R-1
 BAP „Islay” (S-35) – jednostka typu 209 z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy peruwiańskich okrętów